Ферари 126C е болид от Формула 1, с който отбора на Скудерия Ферари участва през сезон 1981 до сезон 1984. Създаден е от Марио Форгиери и Харви Потселтуейд.

126CK 
Болидът е създаден с цел да замени успешната серия болиди 312T. Шасито е почти същото както при предишната серия, но с малък и широк V6 двигател. За първи път болидът е използван по време на тренировките за ГП на Италия 1980, в ръцете на Жил Вилньов. Колата оправда очакванията за отбора и Вилньов, като 126CK е по-бърз от 312T5, за разлика от управлението на болида. Проблемите с надежността на болида ги остави извън битката за титлата, но Вилньов постигна победи в Монако и Харама, както и няколко класирания на подиума. Заради проблемите по управлението, 126CK е подходящ за трасета с дълги прави като Силвърстоун, Хокенхаймринг, Йостерайхринг и Монца. Болидът получи названието „червен Кадилак“ от Вилньов, заради високата скорост но лошо управление. Ферари завършиха 1981 на пета позиция с 34 точки.

126C2 
С идването на Харви Потселтуейд в отбора и пълната промяна на болида, нещата бяха по-добри за сезон 1982. С подобрена аеродинамика, Вилньов и съотборника му Дидие Пирони поставиха рекордни време по време на тестовете. След това дойде и скандалната ГП на Сан Марино, в което Вилньов обвини Пирони в несъгласие на отборните заповеди към отбора. Това нанесе още по-тежък удар, след кончината на Вилньов по време на квалификациите в Белгия, което остави Пирони да бъде лидер на отбора. Самият Пирони имаше тежък инцидент досъщ като на Вилньов в Хокенхаймринг, което прекрати състезателната кариера на французина. Това обаче не спря Ферари да бъде шампион при конструкторите, благодарение благодарение на двете победи на Пирони в Имола и Зандворт, както и победата на Патрик Тамбей в Германия и седем подиума.

126C3 
С промяната на правилата по аеродинамиката и намалянето на така нареченият Граунд-ефект, 126C3 бе конструиран с това предвид. Потселтуейд създаде уголемен, но ефектичен заден спойлер. Също така силата на двигателя бе увеличен на 800 конски сили в квалификациите и на 650 в състезанията. Тамбей и Рене Арну постигнаха заедно четири победи като дори и двамата пилоти бяха въвлечени в битката за титлата при пилотите, но ненадежността на болида в по-късната част на сезон 1983 ги оставиха трети и четвърти в крайното класиране. Ферари взе титлата при отборите за втора последователна година с 89 точки.

126C4 
През сезон 1984, Макларън създадоха успешния MP4/2, което бе по-ефективен от 126C4 и доминираха целият сезон. Единствената победа на Ферари през сезона бе тази за ГП на Белгия 1984, от италианеца Микеле Алборето. Ферари завършиха втори с 57.5 точки, 86 точки по-малко от Макларън но 10 повече от третия класиран отбор на Лотус-Рено.

Класиране във Формула 1 

Болиди от Формула 1